Jovius ist der Familienname folgender Personen:
 Paulus Jovius, latinisierte Form von Paolo Giovio (1483–1552), italienischer Geschichtsschreiber
 Paulus Jovius, latinisierte Form von Paulus Götz (1570–1633), deutscher Historiker